36-я брига́да - название нескольких воинских формирований:

 36-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада — российская мотострелковая бригада
 36-я отдельная бригада морской пехоты — бригада ВМС Украины.
  — бригада в составе ВС Казахстана
 36-я танковая бригада в составе 22-го танкового корпуса
 36-я гвардейская танковая бригада в составе 4-го гвардейского механизированного корпуса
 36-я канадская бригадная группа — бригада в составе канадской армии
 36-я индийская бригада — бригада в составе британской индийской армии в Первой мировой войне
 36-я индийская пехотная бригада — бригада в составе британской индийской армии во Второй мировой войне
 36-я инженерная бригада — бригада в составе армии США
 36-я бригада боевой авиации — также известная как Task Force Mustang армии США
 36-я пехотная бригада (Великобритания)
 36-я бригада Королевской артиллерии
 36-я легкотанковая бригада